Эльзас (,  или Elsaß) может означать:

 Винодельческий регион «Эльзас» — винодельческий регион во Франции, производящий знаменитое эльзасское вино.
 Линейные корабли типа «Эльзас» — тип линейных кораблей ВМФ Франции, планировавшихся к постройке перед началом Второй мировой войны.

Топоним 
 Эльзас — историко-культурный регион на северо-востоке современной Франции.
 Эльзас — регион в составе Германской империи (1871—1918).
 Эльзас — административная единица нацистской Германии на территории оккупированной Франции (1940—1945).
 Эльзас — до 1948 года название упразднённого села Лазурное в Симферопольском районе Крыма.
 Эльзас — бывшее название села Щербанка в Одесской области.